

Єлітув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Єлітув — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства